La coma sagittale est un type d'aberrations optiques qui entraîne une déformation d'un objet du fait de la sphéricité des lentilles de l'appareil. Cette déformation s'accentue lorsque l'objet s'éloigne du centre de celle-ci.

Sources

Références

Bibliographie

Articles  connexes 
 Coma (optique)
 Coma isotrope

Optique géométrique